Баре́ж (, ) — курорт, коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент — Верхние Пиренеи.

Бареж входит в состав кантона Люс-Сен-Совёр. Округ коммуны — Аржелес-Газост. Код INSEE коммуны — 65481. Как курорт известен ещё римлянам.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 140 км юго-западнее Тулузы, в 37 км к югу от Тарба. Из Барежской долины на юг ведёт горная дорога шириною в 90 метров, находящаяся на высоте 2804 метров называемая Роландова брешь.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года. В другом источнике указано что на курорте климат — горный, довольно суровый.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 201 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 127 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 94 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 82,0 %). Из 94 активных жителей работали 92 человека (44 мужчины и 48 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 33 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи